UAC может обозначать:

 User Account Control — компонент Microsoft Windows, ответственный за Контроль учётных записей пользователей.
 Union Aerospace Corporation — вымышленная корпорация во вселенной игр серии Doom.